Меда — власна назва.

Топоніми

Меда (Італія)

Меда (Португалія)